Мари́я Безобра́зова:

 Безобразова, Мария Владимировна (1857—1914) — российский философ.
 Безобразова, Мария Сергеевна (Соловьёва; 1863—1919) — российская писательница, мемуаристка.